William Wilkins, puede referirse a:

William Wilkins (arquitecto), (1778-1839).
William Wilkins (senador), (1779-1865).
William A. Wilkins, (1945-1970).